Bohdan Winiarski (1884-1969) – prawnik
 Bolesław Winiarski (1925-2008) – ekonomista
 Jakub Winiarski (ur. 1974) – poeta
 Marek Winiarski (1955-2008) – gitarzysta
 Marian Winiarski (ur. 1939) – nauczyciel
 Michał Winiarski (ur. 1983) – siatkarz
 Ryszard Winiarski (1936-2006) – malarz, scenograf